A Rádio Voz da Planície é uma estação de rádio portuguesa a emitir da cidade de Beja, na frequência de 104.5 MHz. Foi criada em 1987.

Esta estação cobre os distritos de Beja, Évora, Portalegre, Faro e parte do distrito de Setúbal e Lisboa. A sua programação é muito variada, tanto musicalmente, como informativa e desportiva.

Ligações externas

Ver também 
 Lista de rádios de Portugal

Estações de rádio de Portugal
Estações de rádio fundadas em 1987
Fundações em Portugal em 1987